BLU, Blu или blu может означать:

 BLU — подразделение американской компании Tokyopop.
 blu — итальянский оператор сотовой связи.
 blu — немецкий глянцевый журнал.
 Blu.FM — берлинская радиостанция.
 Blu — американский рэпер.
 «Blu» — сингл и альбом Paola & Chiara.
 BLU-82 — американская авиационная бомба.
 BLU-43 — американская противопехотная мина.
 BLU-91/B — противотанковая мина.
 Blu-ray Disc — формат оптического носителя.
 Blu - Twitter-клиент от студии thirteen23

См. также 
 Блю
 Blue